Antoine Chalvin (né en 1966), professeur des universités, spécialisé en langues et littératures estoniennes et finnoises 
Nicolas Chalvin, chef d'orchestre et un hautboïste français.
Odile Chalvin (née en 1953), skieuse alpine française
Solange Chalvin (née en 1932), journaliste et écrivaine canadienne